Diacholotis iopyrrha är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1937. Diacholotis iopyrrha ingår i släktet Diacholotis och familjen märgmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Märgmalar
iopyrrha